Alfons II kan syfta på:

 Alfons II av Asturien (791–842)
 Alfons II av Aragonien (1162–1196) 
 Alfons II av Portugal (1185–1223) 
 Alfons II av Toulouse (död 1271) 
 Alfons II av Neapel (1448–1495)
 Alfons II d'Este (1533-1597)